Далия Скай (, 10 августа 1989 года, Лейк-Элсинор, Калифорния, США — 30 июня 2021 года), ранее известная как Бэйли Блю () — сценический псевдоним американской порноактрисы.

Карьера 
Скай пришла в порноиндустрию в декабре 2010 года, после того, как её заметил один из агентов на Myspace и предложил подписать с ним контракт. Свою первую сцену она сняла для сайта FuckedHard18.com. В октябре 2012 года она подписала контракт с агентством Spiegler Girls.

8 января 2014 года Скай объявила, что меняет свой сценический псевдоним с Бэйли Блю на Далия Скай. Это изменение она объяснила тем, что веб-мастер её сайта BaileyBluexxx.com получил письмо с требованием прекратить противоправные действия и использовать этот псевдоним от компании по производству одежды Bailey Blue, основанной в 2004 году и зарегистрировавшей этот товарный знак в 2007 году. Имя Далия она выбрала в честь одной из своих любимых групп The Black Dahlia Murder, а Скай из-за его схожести с Блю.

В мае 2014 года Скай дебютировала в качестве режиссёра, сняв сцену для сайта PawnThatPussy.com.

За карьеру снялась более чем в 600 порнофильмах.

Смерть 
Покончила с собой в июне 2021 году выстрелив в голову в собственной машине. Далия Скай к тому моменту боролась с четвёртой стадией рака молочной железы и страдала депрессией.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Профиль на сайте агентства 101modeling
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Родившиеся в Лейк-Элсиноре